Тумбас:

 Тумбас, Иоаннис (1901—1995) — греческий морской офицер.
 Тумбас Средний — река в России, протекает в Нижегородской области, Республике Марий Эл, Костромской области, Кировской области.